Лён:
 Лён — род растений семейства Льновые.
 Льняная ткань — изготовляемый из льна материал (ткань).
 
 Горный лён (или каменный лён) — название асбеста.
 Слава Лён — литературный псевдоним русского поэта В. К. Епишина.
 «Лён» — семейство возводимых радиостанций для сельского хозяйства совместной разработки СССР и Болгарии.

См. также